go (bordspel), een oosters bordspel
 Go (programmeertaal) , een programmeertaal van Google
 go (eenheid), een Japanse volume-eenheid

Film
 Go (1999), een Amerikaanse film uit 1999 met onder meer Katie Holmes
 Go (2001), een Japanse film uit 2001

Muziek
 Go (H2O), een album van de Amerikaanse punkband H2O
 Go (Moby), een single van de Amerikaanse dj/muzikant Moby
 Go (Pearl Jam), een nummer uit 1993
 Go! (Common), een single van de Amerikaanse rapper Common

Politiek
 GO (politiek), een kartellijst in Gooik
 Groep Otten, een fractie in de Nederlandse Eerste Kamer

 GO!, het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen
 Gene Ontology, een biomedische ontologie
 TomTom GO, een navigatiehulpmiddel

 Gö Lotsawa, een lotsawa (vertaler) en geschiedschrijver uit Tibet